A Hol vagyunk, erdőben? a Kérem a következőt! című rajzfilmsorozat első évadjának hatodik része.

Cselekmény

Alkotók 
 Rendezte: Nepp József, Ternovszky Béla
 Írta: Nepp József, Romhányi József
 Zenéjét szerezte: Deák Tamás
 Operatőr: Klausz András
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Hap Magda
 Tervezte: Rofusz Ferenc
 Lektor: Lehel Judit
 Háttér: Szálas Gabriella
 Rajzolták: Fülöp Márta, Kiss Iván
 Munkatársak: Csonka György, Doroghy Judit, Gyöpös Katalin, Paál Klári, Pintér Erzsébet, Székely Ida, Zsebényi Béla
 Színes technika: Kun Irén
 Gyártásvezető: Novák Irén
 Produkciós vezető: Gyöpös Sándor, Komlós Klári
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Dr. Bubó: Szabó Gyula
 Ursula: Csala Zsuzsa
 Vadkan: Agárdy Gábor
 Vadkoca: Báró Anna
 Vadmalacok: ?

Dal 
Vadkan részeges dala – Előadja: Agárdy Gábor

Kérem a következőt! (1. évad)